El término El Universal puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a El Universal, un periódico de Colombia;
 a El Universal, un periódico de México;
 a El Universal, un periódico de Venezuela;
 a El Universal (1820-1823), un periódico de Madrid, España;
 a El Universal (1878-1895), un periódico de Sevilla, España.